"Coletânea de Sucessos (Vol.1)" é o décimo álbum de estúdio, e o primeiro volume da coleção "Coletânea de Sucessos" da dupla de palhaços brasileira Patati Patatá, lançado em 2012.

Faixas 

 SuperFantastico
 Orquestra dos Bichos
 Comer Comer
 Baile dos Passarinhos
 Pot-Pourri
 O Bom Menino
 Muito Bem
 Não se Reprima
 O Carimbador Maluco
 Piuí Abacaxi
 Tindolelê
 Lindo Balão Azul
 O Circo da Alegria
 IÔ-IÔ
 Ursinho Pimpão

Histórico de lançamento 

Álbuns de 2012 
Álbuns de Patati Patatá 
Álbuns de música infantil 
Álbuns em língua portuguesa